Tchädžo, doslova „Velký předek“, je posmrtné jméno vládců několika korejských států:

 Tchädžo (Kogurjo) (47–165)
 Tchädžo (Korjo) (877–943)
 Tchädžo (Čoson) (1335–1408)